Riot Live si riferisce a due differenti incisioni del gruppo musicale statunitense heavy metal Riot:

Riot Live – EP dal vivo pubblicato nel 1982
Riot Live – album dal vivo pubblicato nel 1989